Diebold steht für:

 Diebold Nixdorf Inc, US-amerikanischer IT-Konzern
 Diebold Nixdorf Holding Germany, deutsche Tochtergesellschaft
 Diebold, ein Beratungsunternehmen, siehe Detecon

Personen:
 A. Richard Diebold, Jr. (1934–2014), US-amerikanischer Anthropologe
 Bernhard Diebold (1886–1945), Schweizer Schriftsteller und Dramaturg
 Francis X. Diebold (* 1959), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jacques J. Diebold, französischer Rechtsmediziner
 Johann Baptist Diebold (1807–1885), Pfarrer und Abgeordneter
 John Diebold (1926–2005), US-amerikanischer Computervisionär und Unternehmer
 Laure Diebold (1915–1965), französische Widerstandskämpferin
 Rose Diebold (* 1953), deutsche Tischtennisspielerin
 Ulrike Diebold (* 1961), österreichische Physikerin
sowie
 Diebold von Geroldseck († 1531), Benediktinermönch und Förderer der Reformation im Kanton Schwyz 

Siehe auch:
 Diebolt
 Diepold